Wunderwald ist der Familienname folgender Personen:

 August Leberecht Wunderwald (1843–1913), Bergrat und Badedirektor in Bad Sulza
 Erich Wunderwald (1903–1988), deutscher Mundartdichter des Osterzgebirges
 Gustav Wunderwald (1882–1945), deutscher Bühnenbildner und Maler
 Ilna Ewers-Wunderwald (1875–1957), deutsche Übersetzerin, Illustratorin, Zeichnerin, Malerin
 Pavla Wunderwald (* 1969), tschechisch-deutsche Basketballspielerin
 Wilhelm Wunderwald (1870–1937), deutscher Maler und Kunstgewerbler